Lomné est un toponyme qui peut désigner :
 Lomné (Hautes-Pyrénées), commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Lomné (district de Stropkov), village slovaque du district de Stropkov dans la région de Prešov.